Zehntel bezeichnet den zehnten Teil eines Ganzen, also einen Faktor  1/10 oder 10−1 – und somit einem Prozent­satz von 10 %; die Multiplikation mit 1/10 entspricht der Division durch 10 und wird daher im Dezimalsystem schriftlich durch Verschieben des Dezimaltrenners um eine Stelle nach links durchgeführt. Als Vorsatz für Maßeinheiten wird „dezi“ verwendet; siehe hierzu: Vorsätze für Maßeinheiten #Dezi.

Wortverwendung 
 Zehntel (Einheit), ein historisches Nassauer Volumenmaß
 In der Berichterstattung über sportlichen Wettbewerb wird „Zehntel“ oft verkürzend für die Zehntelsekunde verwendet
 Zehnt, in der Geschichte eine in Naturalien zu entrichtende Steuer an Adelige / Geistliche von ca. einem Zehntel (10 %) der Ernte bzw. landwirtschaftlichen Erträge
 Zehntel-Marathonlauf: Ein Langstreckenlauf über ein Zehntel der Marathondistanz, also 4219,50 m; meist als Veranstaltung für Jugendliche

Siehe auch 

Zahlwort